

Wydarzenia 

 Bliski wschód
 Salomon (król Izraela) przekazał 20 miejscowości Fenicjanom Hirama (króla Tyru). Wspomina o tym 1 Księga Królewska.

Zmarli 
 Psusennes II, faraon